Лычёво и Лы́чево — название ряда населённых пунктов:

Россия 
 Лычёво — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Лычёво — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Лычево — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Лычёво — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Лычёво — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Лычёво — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Лычёво — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Лычёво — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Лычёво — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Лычёво — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.